Osoby:
 Urbain Le Verrier (1811–1877) – francuski matematyk i astronom
Astronomia:
 (1997) Leverrier – planetoida
Technika:
 „Le Verrier” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej